Martín Rivera Alzate (Bogotá, Septiembre 27 de 1989) es un urbanista y político colombiano. Es Concejal de Bogotá desde el 2019, elegido por el Partido Alianza Verde.

Biografīa 
Martín Rivera Alzate estudió Gestión y Desarrollo Urbano en la Universidad del Rosario y tiene un diplomado en Diseño de Planes de Ordenamiento Territorial del Rosario. Durante su tiempo en la Universidad hizo parte de iniciativas como GDU pide la palabra y Consejo al Cubo. 

Ha trabajado en ProBogotá Región, una fundación creada en función de proponer políticas públicas a largo plazo en la capital. Además de esto fue coordinador de Gobierno y Política Pública en Bogotá Cómo Vamos, un ejercicio ciudadano que hace seguimiento periódico a los cambios de calidad de vida en la ciudad. En el 2012 fundó junto con sus amigos el Combo 2600 un colectivo ciudadano que por medio del trabajo en conjunto busca la transformación de la Bogotá.

Carrera Política 
Rivera Alzate hizo parte del movimiento político Compromiso Ciudadano, por lo que coordinó la campaña a la presidencia de Sergio Fajardo en Bogotá en el 2018. Este candidato alcanzó la primera mayor votación en la ciudad, y la tercera mayor en todo el país. 

Después de esto, se lanzó al Concejo de Bogotá por el Partido Alianza Verde en el año 2019 y ganó, sumando 16,702 votos. Los pilares de su campaña al Concejo fueron la educación, la lucha contra la corrupción y la cultura y el deporte. 

Actualmente anunció su aspiración a la Alcaldía de Bogotá a la espera del aval del Partido Alianza Verde. Si este le es negado, buscará la aspiración por el recién fundado partido de Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo, Dignidad y Compromiso, movimiento al que perteneció en un pasado.

Referencias 

Colombia
Política
Bogotá
